Хиландарский медицинский кодекс () — средневековое собрание медицинских трудов XV–XVI веков. Обнаружен в 1952 году в Хиландаре историком .

Описание 
Кодекс известен как единственный сохранившихся сборников сочинений на медицинскую тему, созданных выходцами из университетов Салерно и Монпелье — крупнейших и наиболее передовых медицинских школ своего времени, написанным на национальном языке, а не на латыни. Предполагается, что кодекс возник в конце XV или начале XVI века  века, хотя некоторые сочинения были написаны намного раньше.

Фототипное издание хиландарской рукописи вместе с 414 страницами факсимиле было опубликовано в 2006 году, а девять лет был опубликован перевод старославянского текста на современный сербский язык с вводными исследованиями, посвященные истории сербской средневековой медицины. Записи Медицинского кодекса Хиландара включают:

 Спис о познавању обољења по питању пулса
 Фармаколошки спис
 Спис о отровима
 Спис о заразним болестима
 Спис о утврђивању болести помоћу мокраће (уроскопији)
 Спис о маларији
 Списи о припремању лекова
 Спис о обољењу каузос (пегавом тифусу?)
 Спис о акутним огњицама
 Спис о пуштању крви
 Спис о цревним инфективним обољењима
  Спис о лекарској етици

Примечания

Ссылки 
 Хиландарски медицински кодекс и научна медицина на средњовековном Балкану--Станоје Бојанин
 Vaso Milinčević, Hilandarski medicinski kodeks, Narodna biblioteka SR Srbije
 Hilandarska medicinska pravila
 Anka Lalović, Srpska medicina u Srednjem veku, Zaječar

История медицины
Книги по медицине